Хаминово — название населённых пунктов в России:

 Хаминово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Хаминово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.